Albanija je lahko:
 Albanija - država ob Jadranskem morju
 Albanija, Kavkaz - pokrajina v Kavkazu